Het blaffen van een hond
Woef (tijdschrift), een Belgisch tijdschrift over honden
Een soort hond uit de Nederlandse televisieserie De Woefs en de Lamaars
Woef: Hoe word ik een beroemde hond?, een Nederlands televisieprogramma